Kevin Ford (1960-), astronaute américain
 Kevin Ford (1967-), mathématicien américain

Ford, Kevin